Мичу́рин (Мичурина) — русская фамилия, известная с XV века. Происходит от прозвища «мичура» — угрюмый, брюзгливый человек.

Известные носители 
 Мичурин, Аркадий Михайлович (1816—1877) — российский военачальник, генерал-майор.
 
 Мичурин, Вениамин Николаевич (род. 1965) — российский дзюдоист-паралимпиец.
 Мичурин, Геннадий Михайлович (1897—1970) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР.
 Мичурин, Ермингельд Митрофанович (1860—не ранее 1930) — русский архитектор, работал в Нижнем Новгороде.
 
 Мичурин, Николай Иванович (1876—1948) — советский актёр. Заслуженный артист РСФСР.
 Мичурин, Пётр Алексеевич (в монашестве Пётр Томский; 1799—1819) — святой Русской церкви, почитается в лике праведных.

Прочее 
 Мичурин — село в Дрокиевском районе Молдавии.
 Мичурин — с 1950 по 1991 год название города Царево в Бургасской области Болгарии.
Мичурин — прежнее, до 2008 года, название села Нурлыжол Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.
 «Мичурин» — художественный фильм 1948 года Александра Довженко о селекционере И. В. Мичурине.
 Мичурины — русский дворянский род.



См. также 
 Площадь Мичурина
 Улица Мичурина
 Мичуринск
 Мичуринская
 Мичуринская улица
 Мичуринский
 Мичуринский район
 Мичуринский проспект
 Мичуринское
 Мичуринское сельское поселение
 Мичуринец

Примечания